Heinrich Buscher ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Buscher (Glockengießer), deutscher Glockengießer 
 Heinrich Buscher (Lehrer) (1578–1660), deutscher Lehrer 
 Heinrich Buscher (Unternehmer) (1802–1881), deutscher Unternehmensgründer
 Heinrich Buscher (SS-Mitglied) (Pseudonym Klaas Kunst; 1911–1954), deutscher SS-Führer